Sayette peut faire référence à :
 Sidon au Liban, durant la période des Croisades,
 Château de la Sayette, dans les Deux-Sèvres sur la commune de Vasles,
 le nom ancien pour le fil de laine qui sert au tricotage (voir aussi: Sayetterie).